Brâman — ou Brahman; conceito do hinduísmo
Brahman (gado) — raça bovina

Ver também
Brâmane — casta sacerdotal do hinduísmo
Brâmana — textos dos Vedas
Brama — deus hindu

Desambiguações de religião